Wyspy Nawietrzne – grupa wysp położonych we wschodniej części Małych Antyli na Morzu Karaibskim
 Wyspy Nawietrzne – tłumaczenie nazwy Windward Islands, będących południową grupą wysepek Wyspach Nawietrznych w archipelagu Małych Antyli
 Wyspy Podwietrzne – w latach 1959-2011 oficjalna polska nazwa Leeward Islands, będących północną grupą wysepek Wyspach Nawietrznych w archipelagu Małych Antyli
 Wyspy Podwieczne – grupa wysp archipelagu Wysp Zielonego Przylądka
 Wyspy Na Wietrze – grupa wysp w archipelagu Wyspy Towarzystwa, na Oceanie Spokojnym
 Wyspy Pod Wiatrem – grupa wysp w archipelagu Wyspy Towarzystwa, na Oceanie Spokojnym

 Brytyjskie Wyspy Nawietrzne  – tłumaczenie nazwy kolonii brytyjskiej British Windward Islands
 Brytyjskie Wyspy Podwietrzne – dawna (nieprawidłowa znaczeniowo) nazwa kolonii brytyjskiej British Leeward Islands
 nawietrzne Wyspy Hawajskie – grupa wysp w archipelagu Hawajów

Przypisy

Zobacz też 
 Wyspy Zawietrzne
 Strona nawietrzna
 Strona zawietrzna